C67 steht für:
 Blasenkrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 ein Pkw-Modell von Chrysler, siehe Chrysler Windsor #Serien C67 und C71 (1955–1956)
 Caldwell 67, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C67